NK LIO je hrvatski nogometni klub iz Osijeka.

Povijest 
NK LIO je osnovan 1953. godine pod imenom NA Lanara kao nogometni klub u okviru tvrtke "Lanena Industrija Osijek". Godine 1953. mijenja ime u NK LIO, od 1965. godine nosio je ime NK TIKO, a od 1968. NK Lanena, da bi od 1973. godine ponovno nosio ime NK LIO.

Navijači 
Navijači NK LIA zovu se Gerilci.

Stadion 
Klub je nastupao na stadionu pored Lanare, no zbog zapuštenosti istoga nekoliko zadnjih sezona svoje utakmice odigrava na stadionima susjednih klubova NK Metalca, NK Olimpije o NK Elektre.

Natjecanja 
U sezoni 1992./93. NK LIO natjecao se u 3. HNL – Istok.

Trenutačno se natječe u 3. ŽNL Osječko-baranjskoj, NS Osijek.

Izvori 

Nogomet u Osijeku
LIO